Ullmann Móric (1782–1847) bankár, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alapítója és első igazgatója
 Ullmann Móric (1818–1898) nagykereskedő, bankár, hírlapbizottsági elnök, tőzsdei alelnök
 Ullmann Móric (1820–1875) orvos, szülész

Jegyzetek